Le nom Henri Buisson est porté par les personnes suivantes :
 Henri Buisson (1873-1944), un physicien français ;
 Henri Buisson (1904-1987), un joueur de rugby à XV international français.

Voir aussi